Borong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Borong, distrikt, Nusa Tenggara Timur,

Kina 

 Borong (socken i Kina), Tibet, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar